Octolobus är ett släkte av malvaväxter. Octolobus ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malvaväxter
Octolobus